Cyclophiops – rodzaj węży z rodziny połozowatych.

Występowanie 
Azja Południowo-Wschodnia, płd. Chiny i wyspy Riukiu.

Gatunki 
Do rodzaju zaliczanych jest 6 gatunków : 
 Cyclophiops doriae
 Cyclophiops hamptoni
 Cyclophiops herminae
 Cyclophiops major
 Cyclophiops multicinctus
 Cyclophiops semicarinatus

Przypisy 

Połozowate